Гран-при Фурми () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам северного французского региона Нор — Па-де-Кале в коммуне Фурми.

История 
В 1928 году Огюст Гутьер, президент Союза велосипедистов Фурми (UVF), решает создать гонку, чтобы помочь закрепиться на самом высоком уровне гонщику клуба Альберту Бартелеми. 

Первое издание состоялась 10 июня 1928 года, на старте присутствовало девять гонщиков из двенадцати заявленных изначально. 
В финишном спринте француз Альбер Бартелеми вырвал победу у бельгийца Ашиля Бовенса. Через несколько дней Бартелеми выигрывает очередную созданную Готьером гонку — Париж—Авенес—Фурми. В последующие два года он также будет праздновать успех на Гран-при Фурми. Спустя 50 лет, в 1979 году его результат — три победы — повторит бельгиец Жан-Люк Ванденбрук. 

В 1936 году гонка состояла из двух полуэтапов, в 1960, 1962, 1972 и 1973 годах — двух этапов. С 1973 года стала проводится в сентябре. С 1992 по 2000 и с 2014 год входит в Велошоссейный кубок Франции.

В 2001 году изменила своё название, расширив его до Grand Prix de Fourmies — La Voix du Nord.

13 января 2016 года Оргкомитет Гран-при Фурми во главе с Жаком Тибо предложил свою гонку, с 2005 года входящую в календарь UCI Europe Tour с высшей категорией 1.HC, для включения в календарь в Мирового тура UCI который планировалось расширить с 2017 года. Это гарантировало бы участие в гонки половины команд Мировго тура, трансляции на универсальном канале и новых партнёров. Но итоге заяка была откланена.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Facebook
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1928 года